Sébékoro, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali ;
 Sébékoro 1, une commune du cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro au Mali.